Balazé, een gemeente in Frankrijk
 Baláže, een gemeente in Hongarije